Хосе Рохас:
 Рохас, Хосе (род. 1923) — мексиканский баскетболист.
 Рохас, Хосе Мануэль (род. 1983) — чилийский футболист, защитник и капитан «Универсидад де Чили», игрок сборной Чили.
 Рохас, Хосе Хоакин (род. 1985) — испанский шоссейный велогонщик, чемпион Испании (2011).